HMS Arrow je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Arrow (1870) 
 HMS Arrow (H42) 
 HMS Arrow (F173) 

Arrow